Обыкнове́нная медя́нка () — вид змей рода медянок семейства ужеобразных.

Описание 
Длина тела редко превышает 60—70 см. Самцы немного меньше самок. Хвост в 4—6 раз короче тела. Гладкие спинные чешуйки имеют ромбовидную или шестиугольную форму. На брюшных щитках заметны кили, образующие ребра по краям брюха. Анальный щиток разделен на два, редко — на три.| Межчелюстной щиток сильно вклинивается между межносовыми. Вокруг середины туловища — 19 чешуй, вдоль брюха — 150—182 щитка у самцов и 170—200 у самок, подхвостовых — 40—70 пар. В первом вертикальном ряду у неё расположено два (реже один) теменных щитка, во втором — 2— 3. Ноздря находится между двумя носовыми щитками, предглазничный щиток один (реже два), подглазничный отсутствует (иногда его заменяет мелкий щиток, лежащий между вторым и третьим верхнегубными щитками или над третьим), заглазничных щитков — два.

От других европейских змей медянка хорошо отличается по наличию тёмной полосы, проходящей через глаз в совокупности со зрачком круглой формы. На верхней стороне тела по бокам от позвоночника расположено 2—4 ряда вытянутых поперёк пятен (которые могут быть выражены очень слабо и почти не заметны, но зачастую отчётливо видимыми на шее), иногда сливающихся в полоски. На затылке у неё имеются объединяющиеся друг с другом два тёмных пятна или полоски. Окраска спины медянки варьируется от серой до жёлто-бурой и коричнево-медно-красной. Иногда встречаются медянки тёмного окраса, а также почти чёрные — с меланизмом. Так, на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника республики Татарстан 30 % от популяции вида имеют нетипичный для этой змеи чёрный или чёрно-бурый окрас. В Волгоградской области доминируют особи светло-коричневого окраса (60 %). Цвет брюха у медянок — от серого или синевато-стального до коричнево-красного оттенка, иногда с тёмными размытыми пятнами и крапинками или тёмно-серой полосой посередине. Радужная оболочка глаз у обыкновенной медянки жёлтая или красная.

Верхнечелюстные зубы постепенно увеличиваются по направлению в глубь пасти, причём последние два не отделены от остальных промежутком. Бороздчатыми зубами медянка не обладает .

Распространение 
Обитает практически на всей территории Европы (кроме Ирландии, большей части Великобритании, Северной Скандинавии, центральной и южной части Иберийского полуострова и островов Средиземного моря) до западного Казахстана и Кавказа, а также до северного Ирана.

Основную часть ареала занимает номинативный подвид, ареал которого в России занимает практически все южные регионы европейской территории страны, на востоке — до южной части западной Сибири. Северная граница ареала в западной его части проходит через Псковскую область, в восточной части поднимается до Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Определяется эта граница, в первую очередь, температурным фактором. В данном случае она практически совпадает со средней июльской изотермой +18°С.

В прошлом единичные находки были известны и из некоторых других более северных регионов европейской территории России (например, из Вологодской и Ярославской областей).

Также нужно отметить, что среди населения медянкой часто называют совершенно другие виды змей (как ядовитые, так и не ядовитые), а также безногих ящериц. В связи с этим название этого вида можно услышать от жителей самых северных регионов страны, Сибири и Дальнего Востока, то есть там, где обыкновенная медянка как вид отсутствует.

На южных Пиренеях и острове Сицилия обитает подвид C. a. fitzingeri (Bonaparte, 1840), отличающийся от номинативного меньшими размерами и наличием немногих спинных пятен.

Образ жизни 
Медянки предпочитают облесенные поляны, солнечные опушки, сухие луга и вырубки в различных типах леса, избегая сырых мест, хотя хорошо плавают. В горы поднимаются на высоту до 3000 м над уровнем моря, обживая каменистые остепненные участки с ксерофитной растительностью. Убежищами им служат норы грызунов и ящериц, пустоты под камнями и корой упавших стволов деревьев, трещины скал.

Ведёт эта змея дневной образ жизни (с пиком активности утром и вечером), но иногда появляется из укрытий в сумерках и даже в ясные лунные ночи. В течение нескольких лет не меняет своих индивидуальных участков.

Активный сезон длится около половины года. На зимовку медянки уходят в сентябре — октябре. А за 1—1,5 месяца до этого у них появляются от 2 до 15 детёнышей длиной 10—20 см с учётом хвоста. Это результат весенней копуляции (в мае), но спаривание может происходить и осенью. В этом случае самка рождает детенышей уже следующей весной (сперматозоиды остаются до весны, сохраняясь в семяприемниках самки). В поиске партнера особую роль играют выделения клоакальных желез. В процессе копуляции самец удерживает самку в области шеи челюстями, обвиваясь вокруг её тела своим. Яйца задерживаются в теле самки почти до полного развития зародышей (яйцеживорождение). Детеныши появляются в тонких яйцевых оболочках, которые разрываются вскоре после рождения, а молодые особи сразу начинают самостоятельную жизнь. Половозрелость наступает в возрасте 3—5 лет и достижении размера змеи 38—48 см без учёта хвоста. Продолжительность жизни — 12 лет.

Питаются медянки преимущественно (почти на 60 %) ящерицами (факультативная заурофагия), в частности — веретеницами и прыткими ящерицами, реже (до 5 % встречаемости) — другими мелкими позвоночными животными (мышами, полёвками, землеройками и птенцами воробьиных птиц, чесночницами, молодыми особями других видов змей). Остальной объем добычи приходится на насекомых, которые, возможно, являются вторичной пищей (попадая в желудок из пищеварительного тракта проглоченных ящериц). Добычу медянки сжимают кольцами тела (как удавы), поедая её живьем. Отмечены у них и случаи каннибализма.

На медянку могут нападать куницы, ежи, кабаны, крысы, ласки и некоторые птицы. Молодыми особями питаются даже травяные лягушки. От врагов медянка защищается, сжимаясь в плотный клубок, в который она прячет голову и, шипя, совершает броски в сторону опасности. Защитой от врагов являются выделения околоклоакальных желез с неприятным запахом.

Галерея

Меры охраны 
Во многих местах медянку ошибочно считают ядовитой змеёй и убивают при первой встрече. Возможно, что её слюна, попадая в кровь ящериц, оказывает на них токсическое действие, однако для человека укус этой змеи не имеет неприятных последствий, исключая точечные проколы с выступающими капельками крови. 

Вид включён в Красные книги Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской, Курганской, Курской, Костромской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Челябинской, Ульяновской и Ярославской областей; Пермского и Ставропольского края; Республики Башкортостан, Республики Калмыкия,  Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Чувашской Республики.  

В субъектах Российской Федерации к северу от Краснодарского края вид в границах своего ареала не числится лишь в Красной книге Смоленской области, а в Красных книгах Орловской и Пензенской областей медянка занесена в Приложение к этим изданиям. 

В соседних государствах вид внесён в Красные книги Республики Беларусь и Украины.

Вид числится в Приложении II Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания, действует запрет отлова и уничтожения.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Обыкновенная медянка 
 .

См. также 
 Ломкая веретеница, медяница

Пресмыкающиеся Евразии
Медянки
Животные, описанные в 1768 году